Het seizoen 1932/33 was de zevende editie van de Belgische Derde Klasse. De competitie vond plaats tussen september 1932 en april 1933. De officiële naam destijds was Promotion (Bevordering of Promotie). De 56 deelnemende ploegen waren onderverdeeld in 4 reeksen van 14 ploegen. CS Saint-Josse, Cappellen FC, WA Namur en Patria FC Tongres werden kampioen en promoveerden naar Eerste afdeling .

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Afdeling 1931-32 voor de start van het seizoen:
 Sint-Niklaassche SK (voorlaatste reeks A) degradeerde na één seizoenen in 2e nationale.
 SK Roeselare (laatste reeks A) degradeerde na drie seizoenen in 2e nationale.
 RFC Bressoux (voorlaatste reeks B) degradeerde na één seizoenen in 2e nationale.
 R. Charleroi SC (laatste reeks B) degradeerde na drie seizoenen in 2e nationale.

Gepromoveerde teams
Volgende 12 teams waren gepromoveerd uit de regionale afdelingen voor de start van het seizoen. Tien clubs maakten hun debuut in de nationale reeksen. 
 CS Hallois
 FC Vigor Hamme
 Waterschei SV Thor
 Waereghem Sportif
 FC Duffel
 Sint-Rochus FC Deurne
 Union Sportive Auvelais
 CS Marcinelle
 Union Farciennoise
 Milmort FC
 SR Dolhain FC promoveerde na 4 seizoenen terug naar 3e nationale.
 Excelsior Virton promoveerde na 4 seizoenen terug naar 3e nationale.

Deelnemende teams

Deze ploegen speelden in het seizoen 1932-1933 in Bevordering. Bij elke ploeg wordt het stamnummer aangegeven. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking. 

US de Liège werd koninklijk en wijzigde zijn naam in RUS de Liège (Royale Union Sportive de Liège).

Reeks A

Reeks B

Reeks C

Reeks D

Eindstanden

Bevordering A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

 Opmerking
Na dit seizoen fusioneerde het stamnummer 29, Racing Club Anvers-Deurne, met Borgerhoutsche SK (stamnummer 84) dat toen in Eerste Afdeling uitkwam.  De fusieploeg ging verder onder de naam Racing Club Borgerhout met stamnummer 84 in Eerste afdeling.  Stamnummer 29 werd geschrapt. Hierdoor was er één extra promovendus uit de regionale afdelingen voor het volgende seizoen.

Bevordering C 

 
P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering D 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

 Opmerking
Waterschei SV Thor en RUS de Liège eindigden gelijk op de laatste degradatieplaats.  Het destijds gebruikte criterium, het aantal verlieswedstrijden, was eveneens gelijk.  Er zijn echter geen sporen van een eventuele testwedstrijd teruggevonden.  Het was RUS de Liège dat degradeerde op het einde van het seizoen.

Promoverende teams
De vier kampioen promoveerden naar Eerste Afdeling 1933-34 op het eind van het seizoen:
 CS Saint-Josse (kampioen reeks A) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 Cappellen FC (kampioen reeks B) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 WA Namur (kampioen reeks C) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 Patria FC Tongres (kampioen reeks D) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.

Degraderende teams
De laatste drie ploegen van elke reeks degradeerden naar de regionale afdelingen op het eind van het seizoen:
 CS Hallois (12e reeks A) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.
 R. Léopold Club (13e reeks A) degradeerde na 2 seizoenen in 3e nationale.
 SK Roeselare (14e reeks A) degradeerde na 7 seizoenen in 2e en 3e nationale.
 FC Wilrijck (12e reeks B) degradeerde na 2 seizoenen in 3e nationale.
 FC Zwarte Leeuw Vilvoorde (13e reeks B) degradeerde na 6 seizoenen in 3e nationale.
 FC Vigor Hamme (14e reeks B) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.
 Jeunesse Arlonaise (12e reeks C) degradeerde na 3 seizoenen in 3e nationale.
 Excelsior Virton (13e reeks C) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.
 Union Farciennoise (14e reeks C) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.
 RUS de Liège (12e reeks D) degradeerde na 2 seizoenen in 3e nationale.
 CS Tongrois (13e reeks D) degradeerde na 9 seizoenen in 2e en 3e nationale.
 SRU Verviers (14e reeks D) degradeerde na 2 seizoenen in 3e nationale.

Bronnen en voetnoten 

Derde klasse voetbal België
Belgie 3